Farges pode referir-se a:

Farges, comuna francesa do departamento de Ain;
Les Farges, comuna francesa do departamento da Dordonha;

Desambiguações de topônimos